Hafenmelodie steht für:
 Hafenmelodie (1949), deutscher Spielfilm von Hans Müller
 Hafenmelodie (Fernsehshow), deutsche Fernsehshow der Jahre 1962 bis 1965